bbv

Évènements 
 26 avril : Débuts officiels de la télévision en France qui émet en 60 lignes de 20h15 à 20h30 une conférence de la comédienne Béatrice Bretty depuis un studio de Radio-PTT Vision au 103 rue de Grenelle à Paris.
 Juin : Suzy Wincker est la première Speakerine de la télévision française.
 10 novembre : Georges Mandel, ministre des PTT, inaugure la première émission en 180 lignes depuis l’émetteur de la Tour Eiffel à Paris.

Émissions

Principales naissances 
 9 janvier : Bob Denver, acteur américain († ).
 18 janvier : Albert Millaire, acteur et metteur en scène québécois († ).
  : Robert Conrad, acteur américain († ).
 5 mai : Bernard Pivot, journaliste et animateur français.
 15 juillet : Ken Kercheval, acteur américain († ).
 17 juillet : Donald Sutherland, acteur canadien.
 24 juillet : Anne-Marie Peysson, speakerine et journaliste française († ).
 12 novembre : Philippe Gildas, journaliste et présentateur français († ).

Principaux décès